Frank Boeijen (zanger) (1957), Nederlands zanger, o.m. van de Frank Boeijen Groep.
 Frank Boeijen (toetsenist) (1973), Nederlands toetsenist van The Gathering.
 Frank Boeijen Groep, Nederlandse popgroep (1979-1991) rond zanger Frank Boeijen.